Fonte Nova pode referir-se a:

Estádio Octávio Mangabeira "Fonte Nova" - Antigo estádio localizado em Salvador, Bahia e demolido em 2010;
Arena Fonte Nova - Estádio localizado em Salvador, Bahia;

Desambiguação